TV8 ou TV-8 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Chrysler TV-8, un projet de char moyen américain.

Télévision 
 TV8, une chaîne de télévision algérienne ;
 TV8, une chaîne de télévision italienne ;
 TV8, un ancien magazine de télévision suisse ;
 TV8 Clermont-Ferrand, une chaîne de télévision locale française ;
 8 Mont-Blanc, anciennement TV8 Mont-Blanc, une chaîne de télévision locale française ; 
 TV8 Moselle-Est, une chaîne de télévision locale française.